Pervomayskoye , ,  es una ciudad situada en la República de Crimea.

Notas